Со́горки — посёлок в Вологодской области России, при впадении Пульченги в Сямжену.

В рамках организации местного самоуправления входит в состав Ногинского (с 2006 до 2015 гг. Житьёвского) сельского поселения Сямженского муниципального района, с точки зрения административно-территориального устройства области — в Семигородний сельсовет Харовского района.

Расстояние до центра муниципального образования Житьёва по прямой — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Шестаковская, Пилигино, Гузяево.

Посёлок расположен на 66 км Семигородней узкоколейной железной дороги, построенной в середине XX века. По некоторым данным, он не был, как другие посёлки, основан при строительстве дороги, а существовал и ранее. Хотя он находится на территории Сямженского района, долгое время он, как и все остальные лесозаготовительные посёлки на УЖД, относился к Семигороднему сельсовету Харовского района. С 1 января 2006 года посёлок вошёл в состав Житьёвского сельского поселения Сямженского района, с точки зрения АТД продолжая входить в Семигородний сельсовет.

До конца XX века посёлок был связан с другими населёнными пунктами только по УЖД, в 2001 году было открыто автобусное сообщение с Сямжей. К 2002 году прекратилась заготовка леса, а с ней и движение по железной дороге.

По переписи 2002 года население — 225 человек (111 мужчин, 114 женщин). Преобладающая национальность — русские (96 %).

Примечания

Ссылки 
 Согорки в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района
Населённые пункты Харовского района (административно-территориальной единицы)